Восстание 60-ти богатырей ( — 60 богатырей) — одно из наиболее крупных выступлений в истории тувинского национально-освободительного движения против маньчжуро-китайской власти.

Ход восстания 
Восстание проходило в 1883—1884 годах в долине реки Хемчик и было направлено против колониального и феодального гнёта. Руководителями были араты Самбажык, Кожагар-Комбулдай и мелкий чиновник Дажыма. Общее количество непосредственных участников доходило до 300 человек.

Восставшие намеревались освободить из-под власти тувинских чиновников и маньчжуро-китайских завоевателей два самых многочисленных хошуна Тувы и установить в них свою власть. Они совершали налёты на феодалов и торговцев, угоняли у них скот и раздавали беднякам. Осенью 1884 года всетувинский староста — амбын-нойон — провёл мобилизацию населения во всех хошунах, где не было восстания. Созданный Империей Цин карательный отряд в составе 300 человек во главе с чиновником Тарлуком двинулся в Сут-Холь для подавления восстания.

В ноябре 1884 года восстание было подавлено. Всех пленных свезли к устью Чыргакы, подвергли пыткам. В марте 1885 года были казнены в Улясутае 43 активных участника восстания. Головы казнённых по распоряжению улясутайского цзянь-цзюня перевезли в Туву и выставили на шестах у больших дорог и перевалов для устрашения людей.

Увековечивание 
В тувинской историографии образ 60-ти богатырей был поэтизирован и стал символом национальной солидарности.В честь участников назван один из посёлков Тувы. Памяти восстания посвящено несколько скульптурных композиций. Имя «Алдан Маадыр» присвоено Национальному музею Республики Тыва.

Ссылки 
 Тувинское национально-освободительное движение
 Восстание шестидесяти богатырей Тувы

История Тывы
Крестьянские восстания
Восстания XIX века